Egelsberg bezeichnet:
eine Erhöhung (Höhe 46 m) im Norden von Krefeld, siehe Egelsberg (Krefeld)
die Windmühle am oben genannten Berg, siehe Egelsbergmühle
ein Naturschutzgebiet am oben genannten Berg bei Krefeld, siehe Naturschutzgebiet Egelsberg
einen Flugplatz am oben genannten Berg bei Krefeld, siehe Flugplatz Krefeld-Egelsberg
einen Berg (Höhe 428 m) bei Weilheim an der Teck, siehe Egelsberg (Schwäbische Alb)
einen Ortsteil von Weilheim an der Teck, siehe Egelsberg (Weilheim an der Teck)
 einen Ortsteil von Wurmannsquick, siehe Egelsberg (Wurmannsquick)
eine Erhöhung und ein Stadtteil in Göttingen, siehe Egelsberg (Göttingen)
eine Erhöhung und ein Ortsteil in Wurmannsquick im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn, siehe Egelsberg (Wurmannsquick)
eine Erhöhung auf den Fluren des Marktes Erkheim in Bayern, siehe Egelsberg (Erkheim)

Siehe auch:
Eggelsberg